Чемпионат Чехословакии по фигурному катанию на коньках  — ежегодное соревнование по фигурному катанию среди чехословацких фигуристов, проводившееся до распада Чехословакии на Чехию и Словакию в 1993 году.

История 
Первый чемпионат Чехословакии прошёл в 1935 году в Банска-Бистрица. Соревнования проводились в парном катании. С 1947 года были включены соревнования в мужском и женском одиночном катании.

В 1959 год добавились соревнования в танцах.

Призёры

Мужское одиночное катание

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 
 Slovensky krasokorčuliarsky zväz (Словац.)
 Výsledky na M-SR, ČSSR (Словац.)

Фигурное катание в Чехословакии
Чехословакия
Чемпионаты Чехословаки